Far Away  – EP dei Royal Hunt del 1995
Far Away  – singolo di Ayumi Hamasaki del 2000, dall'album Duty
 Far Away  – album dei Lasgo del 2005
Far Away  – singolo dei Nickelback del 2006, dall'album All the Right Reasons
 Far Away  – singolo dei Wolfmother del 2010, dall'album Cosmic Egg
Far Away  – singolo di Tyga del 2011
 Faraway  – singolo di Salmo del 2013, dall'album Midnite